Kalașnikov se poate referi la:

 Mihail Kalașnikov, inventatorul armei automate AK-47
 AK-47, armă automată